Rabal ist der Familienname folgender Personen: 

 Benito Rabal (* 1954), spanischer Regisseur 
 Francisco Rabal (1926–2001), spanischer Schauspieler
 Teresa Rabal (* 1952), spanische Sängerin

Rabal steht für: 

 Rabal (Bragança), Gemeinde im Kreis Bragança, Portugal
 

Siehe auch:

 Hrabal